Coptodisca är ett släkte av fjärilar. Coptodisca ingår i familjen hålmalar, (Heliozelidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hålmalar
Coptodisca